Vulkán nebo vulcan má více významů:

 sopka – neboli vulkán, místo, na kterém vystupuje roztavené magma na povrch
 stratovulkán – navrstvená sopka
 kaldera – destruktivní tvar stratovulkánu
 supervulkán
 vulkanologie – vědní obor zabývající se sopkami a projevy vulkanismu
 Vulkán (planeta) – hypotetická planeta Sluneční soustavy, o jejíž existenci se spekulovalo v 19. století
 Vulkán (skupina) – česká rocková skupina, fungující v letech 1963–1970
 Vulkán (Star Trek) – fiktivní planeta ze seriálu Star Trek
 Vulkán (továrna) – zaniklá továrna v Českých Budějovicích uváděná v pol. 20. století
 Vulcanus (mytologie) – postava z římské mytologie
 Vulkan – nízkoúrovňové rozhraní pro počítačovou 3D grafiku
 Vulcan (raketa)
 Vulcano
 Avro Vulcan – britský bombardér z doby studené války
 M61 Vulcan – americký letecký kanón
 M163 Vulcan – samohybný protiletadlový komplet na podvozku pásového obrněného tranportéru M113
 Třída Vulcan – třída opravárenských lodí Námořnictva Spojených států amerických